Il doppio del torneo di tennis Lubbock Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Roman Borvanov e Artem Sitak che hanno battuto in finale Alex Bogomolov, Jr. e Dušan Vemić 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Alex Bogomolov, Jr. /  Dušan Vemić (finale)
 Brian Battistone /  Dann Battistone (semifinali)

 Alberto Francis /  Nicholas Monroe (primo turno)
 Lester Cook /  Shane La Porte (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lubbock Challenger 2008